Parveen Kaur est un nom de personne notamment porté par : 

 Parveen Kaur (née en 1988), actrice canadienne ;
 , actrice indienne.